O nome Neal pode remeter, por exemplo, aos seguintes artigos na Wikipédia:

Neal Morse
Neal Adams
Patricia Neal
Neal McDonough
Elise Neal

Desambiguação